

Tablica

Izvori i vanjske poveznice 

 RSSSF.com
 Zupanijski Nogometni Savez Vukovarsko-srijemske županije 

2011-12
vukovarsko-srijemska-2-vinkovci